Diver Down — п'ятий студійний альбом американської групи Van Halen, який був випущений 14 квітня 1982 року.

Композиції 
 Where Have All the Good Times Gone! - 3:02
 Hang 'Em High - 3:28
 Cathedral - 1:20
 Secrets - 3:25
 Intruder - 1:39
 (Oh) Pretty Woman - 2:53
 Dancing in the Street - 3:43
 Little Guitars (Intro) - 0:42
 Little Guitars - 3:47
 Big Bad Bill (Is Sweet William Now) - 2:44
 The Full Bug - 3:18
 Happy Trails - 1:03

Джерела 
 Diver Down  allmusic
 Diver Down  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми Van Halen